Le Tournament of Champions 2006 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2006, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du  au . Amr Shabana remporte le titre en battant Nick Matthew en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions

Liens externes 
 

Masculin 2006
PSA World Series 2006
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en février 2006
Sport aux États-Unis en mars 2006